Dies ist eine Auflistung von Anschlägen auf Auslandsvertretungen (Botschaften, Konsulate), ohne Gewähr auf Vollständigkeit.

Siehe auch 
 Liste getöteter Botschafter
 Liste von Terroranschlägen

Weblinks 
 Infoplease.com
 Pyotr A. Litvishko: International Law Aspects of the Criminal Proceedings concerning the Attack on the Embassy of the Russian Federation in Kiev. In: Alexander I. Bastrykin (Hrsg.): The Tragedy of Southeastern Ukraine. The White Book of Crimes. 2nd ed. The RF Investigative Committee, Moscow 2015, ISBN 978-5-9906835-2-5, S. 329–339; mid.ru (PDF; 35 MB)

Einzelnachweise 

Auslandsvertretungen